Пётр Евге́ньевич Аста́фьев (1846—1893) — русский философ, психолог и публицист.

Биография 
Родился  года в деревне Евгеньевка Острогожского уезда Воронежской губернии в дворянской семье Астафьевых — сын богатого помещика, отставного прапорщика. Образование получал в Воронежской гимназии (1863—1864) и на юридическом факультете Московского университета (1864—1868). В 1870 году стал стипендиатом для подготовки к профессорскому званию при Демидовском юридическом лицее, преподавал там в 1872—1875 годах историю философии права, в это время опубликовал свою первую книгу, основанную на вступительной лекции по философии права «Монизм или дуализм?» (Понятие и жизнь).

В 1876—1878 годах печатался в «Русской газете». Затем уехал в Подольскую губернию, где в течение трёх лет служил мировым посредником.

Публиковавшиеся в газете «Киевлянин» «Очерки экономической жизни Подольской губернии», написанные П. Е. Астафьевым в этот период, были замечены М. Н. Катковым, который в 1881 году пригласил Астафьева занять место заведующего университетским отделением Лицея в память Цесаревича Николая. Заняв в лицее кафедру философии, он читал лекции по гносеологии, истории философии, логике, психологии и этике. Преподавание в лицее совмещал с работой в Московском цензурном комитете, членом которого состоял с 1885 по 1890 годы.

В 1890 году Астафьев прекратил работу в лицее и в цензурном комитете, и стал приват-доцентом философии Московского университета. К этому времени относится издание многих его произведений, начиная с книги «Психологический мир женщины, его особенности, превосходство и недостатки». Темой женской психологии Астафьев занимался на протяжении всей жизни. В 1890 году он вступил в полемику по национальному вопросу, основными участниками которой являлись В. С. Соловьёв и Н. Я. Данилевский. Вскоре вышла книга Астафьева «Национальность и общечеловеческие задачи», в которой он отстаивал идеи народности. В работах Астафьева повсеместно проявлялся искренний патриотизм и любовь к русскому народу. Он считал, что «русский народ всего лучше послужит общечеловеческим задачам, оставаясь верен своему духу и характеру». Критикуя космополитические идеи Соловьёва и его единомышленников, Астафьев стремился фундаментально обосновать уваровскую формулу «Православие, самодержавие, народность».

К концу жизни Астафьев добился разрешения на издание своего журнала «Итоги», но не успел начать его выпуск: скончался  года в Санкт-Петербурге от кровоизлияния в мозг.

Труды 
 От Острогожска до Ивановки // Воронежские губернские ведомости. — 27 июня 1864.
 Монизм или дуализм? Понятие и жизнь. — Ярославль, 1873.
 Последнее десятилетие экономической жизни Подольской губернии // Сборник Подольского статистического комитета за 1880 год. — Киев, 1880. — Вып. 1.
 Очерки экономической жизни Подольской губернии // Киевлянин. — 1880. — № 184, 185, 190, 191, 205, 211.
 Психический мир женщины, его особенности, превосходства и недостатки. — , 1881.
 Понятие психического ритма, как научное основание психологии полов. — , 1882. (см. также: Русский вестник. — 1881. — № 12 и 1882. — № 7 и 10; : 2-е изд., 1899).
 Симптомы и причины современного настроения. — , 1885.
 Смысл истории и идеалы прогресса // Чтения Общества любителей духовного просвещения. — 1885. — № 7-8.
 Смысл истории и идеалы прогресса. — , 1885. (: 2-е изд., 1886).
 Страдание и наслаждение жизни. Вып. 1 (Вопрос пессимизма и оптимизма). — , 1885.
 Чувство, как нравственное начало. — , 1886.
 Евгений Петрович Астафьев (+1872 г.) // Медицинская беседа. — Воронеж, 1887. Т. 1. № 14. 25 октября. — С. 354—358.
 По поводу юбилея Аполлона Майкова // Московские ведомости. — 1888. 30 апреля.
 Старое недоразумение // Русское дело. — 1888. — № 43.
 Старое недоразумение. — , 1888.
 Новый труд профессора Козлова // Московские ведомости. — 1888. — № 278.
 Состязание слов с понятиями. — , 1889.
 К вопросу о свободе воли // О свободе воли. Опыты постановки и решения вопроса. Рефераты и статьи членов Психологического общества. Труды Московского Психологического общества. — , 1889. Вып. III (см. также отдельное изд. — , 1889)
 Предисловие и примечания // Рише Ш. Опыт общей психологии. — , 1889.
 Итог новой психологии (рец.: М. Остроумов. О физиологическом методе в психологии. Харьков, 1888) // Московские ведомости. — 1889. — № 204.
 «Своё Слово», журнал проф. А. А. Козлова // Русское обозрение. — 1890. — № 1.
 Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. — 1890. — № 3.
 Национальность и общечеловеческие задачи. — , 1890.
 Гипнотизм как психологическая задача // Русское обозрение. — 1890. — № 9.
 Нравственное учение гр. Л. Н. Толстого и его новейшие критики // Вопросы философии и психологии. — 1890. — Кн. 4.
 «Своё Слово» (философско-литературный сборник) проф. А. А. Козлова. Киев, 1890 г., № 3 // Вопросы философии и психологии. — 1890. — Кн. 5.
 Объяснение с К. Н. Леонтьевым // Московские ведомости. — 1890. 29 июня.
 Вероучение или рационализм в учении гр. Л. Н. Толстого // Московские ведомости. — 1890. 18 октября.
 Религиозное «обновление» наших дней. — , 1891.
 Из итогов века. — , 1891.
 Родовой грех философии // Русское обозрение. — 1892. — № 11.
 Наше знание о себе // Русское обозрение. — 1892. — № 12.
 Перерождение слова // Русские ведомости. — 1892. — № 11—12.
 Общественное благо в роли верховного начала нравственной жизни. — , 1892.
 Воля в знании и воля в вере. Часть I // Вопросы философии и психологии. — 1892. — Кн. 13.
 Воля в знании и воля в вере. Часть II // Вопросы философии и психологии. — 1892. — Кн. 14.
 Генезис нравственного идеала декадента // Вопросы философии и психологии. — 1893. — Кн. 16.
 Последние тени прошлого // Вопросы философии и психологии. — 1893. — Кн. 19.
 Вера и знание в единстве мировоззрения. («Опыт начал критической монадологии»). — , 1893.
 Урок эстетики: памяти А. А. Фета. — , 1893.
 Опыт о свободе воли: Из посмертных рукописей. — , 1897.
 Еврейство и Россия (письма).

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 Введенский А. А. Пётр Евгеньевич Астафьев. Характеристика его философских и публицистических взглядов // Богословский вестник. — 1893. — № 6.
 Козлов А. А. П. Е. Астафьев как философ // Вопросы философии и психологии. — Кн. 18. — 1893.
 Розанов С. Религиозно-философские принципы Астафьева // Вера и разум. — 1894. — № 1, 2.
 Матвеев С. Философия усилия личности. Учение П. Е. Астафьева // Светоч и дневник писателя. — 1913. — № 5—10.
 Ильин Н. П. «Душа всего дороже…» О жизни и творчестве П. Е. Астафьева // Русское самосознание. — 1994. — № 1.
 Гаврюшин Н. К. Забытый русский мыслитель. К 150-летию со дня рождения П. Е. Астафьева // Вопросы философии. — 1996. — № 12.
 
 Ильин Н. П. Истина и душа. Философско-психологическое учение П. Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями. — : «Алетейя», 2019. — 458 с.

 Прасолов М. А. Субъект и сущее в русском метафизическом персонализме. — : Астерион, 2007. — 354 с.
 Прасолов М. А. Странная жизнь философа Астафьева // Коммуна. — Воронеж, 1992. 4 апреля.
 Прасолов М. А. Забытый философ // Русская провинция. — Воронеж, 1995. — Вып. 5. — С. 402—418, 452—453.
 Прасолов М. А. Пётр Евгеньевич Астафьев: «росток русско-православной культуры» // Воронежская беседа. — Воронеж, 1995. — Вып. 1.
 Прасолов М. А. Провинциальный философ П. Е. Астафьев // Философия и русская провинция: Тезисы докладов и выступлений Шестого Российского импозиума историков русской философии (3-5 апреля 2000 г.). — Воронеж, 2000. — С. 139—141.
 Прасолов М. А. Социально-философские и антропологические воззрения П. Е. Астафьева (1846—1893 гг.): Дис. … канд. философ. наук. — , 2001.
 Прасолов М. А. Женственность в философии П. Е. Астафьева: историко-философская параллель к софиологии // Русская философия. Концепции. Персоналии. Методика преподавания. Материалы VII Санкт-Петербургского симпозиума историков русской философии. — , 2001. — С. 97—99.
 Прасолов М. А. Два консерватизма: П. Е. Астафьев и К. Н. Леонтьев // Консерватизм в России и мире. В 3-х ч. — Воронеж, 2004. — Ч. 2. — С. 29—67.
 Прасолов М. А. К последней достоверности: В. С. Соловьёв и П. Е. Астафьев о субъекте как метафизическом принципе // Credo new. Теоретический журнал. — , 2004. — № 3. — С. 49—59.
 Прасолов М. А. Субстанция или акт? Полемика П. Е. Астафьева и А. А. Козлова о первоначале метафизики (1888—1890 гг.) // Credo new. Теоретический журнал. — , 2006. — С. 53—65.
 Прасолов М. А. «Новое варварство»: критика «современной» цивилизации и культуры в философии П. Е. Астафьева // Философия человека и процессы глобализации. — , 2006. — С. 448—454.
 Прасолов М. А. «Внутренний опыт — это я сам»: проблема внутреннего опыта в философии П. Е. Астафьева // Вестник Тамбовского гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. — Тамбов, 2007. — Вып. 50. — С. 100—105.
 Прасолов М. А. «Сократические сообщества» в философском образовании (опыт русского «неолейбницианства» // Диалог поколений и культур в контексте глобализации: Матер. междунар. конф. «Конфликт поколений в контексте информационной глобализации» (апрель 2007 г.). — , 2007. — С. 285—288.
 Прасолов М. А. Проблема свободы воли в философии П. Е. Астафьева // Духовное возрождение: сборник научных и творческих работ. — Белгород, 2007. — Вып. XXVI. — С. 196—205.
 Прасолов М. А. Присутствие очевидности (проблематика очевидности в русском метафизическом персонализме) // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. — , 2007. — № 8(34). — С. 21—31.
 Прасолов М. А. П. Е. Астафьев — философский критик и цензор Л. Н. Толстого // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер.: Филология и журналистика. — 2008. — Вып. 1. — С. 107—117.

Ссылки 
 Биография в «Русском биографическом словаре»
 Ряполов С. Мыслитель из Воронежа. Пётр Астафьев — «писатель в высшей степени серьёзный, умный»
 Смолин М. Астафьев Пётр Евгеньевич

Психологи Российской империи
Монархисты Российской империи
Выпускники Воронежской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Преподаватели Демидовского лицея
Преподаватели Катковского лицея
Преподаватели МГУ